Friedo ist ein männlicher Vorname und eine Form von Friedrich. Namensträger sind

 Friedo Dörfel (1915–1980), deutscher Fußballspieler
 Friedo Lampe (1899–1945), deutscher Schriftsteller
 Friedo Ricken (1934–2021), deutscher Jesuit und Philosoph
 Friedo Solter (1932–2023), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Friedo de Vries (* 1964), deutscher Polizeibeamter, Präsident des Landeskriminalamtes Niedersachsen

Siehe auch
 Frido

Männlicher Vorname